Ио́ффе, варианты — Иофе, , Йофе, Иоффа, Еффа, , Яффа, , , Юффис, ,  и множество других () — еврейская фамилия, исторически распространённая главным образом в северо-западных губерниях Российской империи (то есть среди литваков).

Родоначальником фамилии считается раввин Мордехай Иоффе (1530—1612) из Праги.

Этимология 
От древнееврейского йо́фе — прекрасный (ту же этимологию имеет название города Яффа). Возводится также к Йофа — принятой в арамейском или арабском формы имени Иосиф. Некоторые исследователи полагают, что данная фамилия являет собою древнееврейскую кальку от женского имени Шейна ( — Ше́йнэ, дословно прекрасная) и таким образом является матронимической, как значительное число еврейских фамилий.

Известные представители

Иоффе 
 Иоффе, Абрам Фёдорович (1880—1960) — российский и советский физик.
 Иоффе, Адольф Абрамович (1883—1927) — русский революционер, советский дипломат и партийный деятель.
 Иоффе, Алевтина Николаевна (род. 1978) — российский дирижёр, педагог.
 Иоффе, Александр Исаакович (1917—1984) — советский инженер-конструктор, первый директор Ульяновского механического завода (1966—1971).
 Иоффе, Александр Львович (род. 1950) — советский и российский шахматист.
 
 Иоффе, Борух-Лейб Давидович (1860—?) — тамбовский губернский раввин.
 Иоффе, Вилорий Самуилович (1936—2008) — изобретатель, конструктор речных судов.
 Иоффе, Владимир Ильич (1898—1979) — советский микробиолог, иммунолог.
 Иоффе, Генрих Зиновьевич (род. 1928) — советский и российский историк.
 Иоффе, Григорий Адольфович (1953—2020) — украинский и российский политик.
 Иоффе, Дмитрий Викторович (род. 1982) — российский общественный деятель, экологический активист.
 Иоффе, Зелик Аронович (1903—1980) — военный лётчик, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы.
 Иоффе, Иеремия Исаевич (1891—1947) — советский музыковед и искусствовед.
 Иоффе, Илья Григорьевич — советский специалист по медицинской паразитологии.
 Иоффе, Ирина Львовна (1915—1989) — советская переводчица, японист.
 Иоффе, Исаак Соломонович (1900—1973) —  советский химик-органик.
 Иоффе, Лев Борисович — физик, специалист в сфере квантовых технологий.
 Иоффе, Леонид Аркадьевич (1929 — ?) — доктор медицины, профессор.
 Иоффе, Мейер Маркович (1895—1960) — театральный художник, известный под псевдонимом Михаил Ио.
 
 Иоффе, Моисей Борисович — советский военный и хозяйственный деятель, бригадный интендант НКВД.
 Иоффе, Надежда Адольфовна (1906—1999) — мемуаристка, член троцкистской оппозиции.
 Иоффе, Нелли (род. 2004) — израильская фигуристка.
 Иоффе, Олимпиад Соломонович (1920—2005) — советский юрист.
 Иоффе, Роза Марковна (1907—1966) — радиорежиссёр, редактор и постановщица детских радиопрограмм и радиоспектаклей.
  (1909—1991) — советский театральный художник.
 Иоффе, Сергей (род. 1984) — израильский художник.
 Иоффе, Сергей Айзикович (1935—1992) — советский поэт.
 Иоффе, Сёма Лейбович (род. 1938) — доктор химических наук,.
 Иоффе, Фейга (1914—1991) — польский и советский композитор-песенник, известная под псевдонимами Фанни Гордон и Фаина Квятковская.
 Иоффе, Эзрий Израилевич (1903—1978) — советский дерматолог.
 Иоффе, Эммануил Григорьевич (род. 1939) — советский и белорусский историк и педагог.
 Иоффе, Юдл (1882—1941) — еврейский советский прозаик (идиш).
 Иоффе, Юлий Яковлевич (род. 1940) — советский и украинский политик.
 Иоффе, Юлия (род. 1982) — американская журналистка.

Другие формы фамилии 
Еффа

 Еффа, Марк Леопольдович (1925—1994) — советский инженер и учёный, разработчик гироскопов для ракетно-космической техники.

Иофе
 Иофе, Вениамин Викторович (1938—2002) — советский и российский правозащитник и историк.
 Иофе, Виктор Кивович (1907—2000) — советский учёный-радиотехник, специалист в области электроакустики.
 Иофе, Симон Израилевич (1897—1997) — советский учёный, специалист в области производства стекла и стекловолокна.
 Йофе, Хелен (, 1921—1988) — бельгийская и французская поэтесса, литератор.
 Иофе, Юрий Матвеевич (1921—1995) — советский математик, поэт.

Псевдонимы и настоящие фамилии 
 Деборин Абрам Моисеевич (1881—1963, настоящая фамилия — Иоффе) — советский философ.

Другое 
 Иоффе — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Академик Иоффе (судно) — научно исследовательское судно Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
 5222 Иоффе (астероид)
 Синдром Яффе-Лихтенштейна
 Яффе реакция

Примечания